Ел Параисо Уно има више значења:

 Ел Параисо Уно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо Уно (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо Уно (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику